Макпе́йк () — шотландская фамилия.

Носители фамилии 
 Макпейк, Барбара (род. 1986) — шотландская кёрлингистка; тренер.
 Макпейк, Джеймс (род. 1984) — североирландский футболист.